W.G. van de Hulst sr., kinderboekenschrijver
 W.G. van de Hulst jr., schilder en illustrator van enkele boeken van zijn vader (sr.)